Termin LOF ima više značenja.

 Faktor lokalnih neobičnih vrednosti, matematički metod
 Lof (Čile), čileanska entnička grupa